{{Музичний альбом
| Назва            = Massive Attack EP
| Тип              = EP
| Виконавець       = Massive Attack
| Обкладинка       = massivEP.jpg
| Колір            = 
| Випущено         = 1992
| Записаний        = Лондон та Бристоль, 1990 рік
| Жанр             = Трип-хоп, ейсід-джаз
| Тривалість       = 17:20
| Лейбл            = Virgin Records, Circa
| Продюсери        = Massive Attack
| Країна           = Велика Британія
| Огляди            =
| Попередній =
| Рік = 1992
| Наступний = Splitting the Atom (2009)
}}Massive Attack EP'' — міні-альбом бристольского електронного колективу Massive Attack.

Композиції 
Hymn Of The Big Wheel (Nellee Hooper Mix) 	
	 	Home Of The Whale 	
	 	Be Thankful (Paul Oakenfold Mix) 	
	 	Any Love (Larry Heard Mix)

Англомовні музичні альбоми